Scerni – comune italiano della provincia di Chieti, in Abruzzo
 Gianni Scerni (n. 1944) – armatore, dirigente sportivo e imprenditore italiano